Людоед — существо, употребляющее в пищу человеческую плоть:
 Людоед — то же, что каннибал.
 Животное-людоед — животное, способное при случае съесть человека.
 Растение-людоед — мифическое хищное растение, способное поймать и съесть человека.
 Людоед — персонаж романа Марии Семёновой «Волкодав» (1995).

См. также